Salguera blanca puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix alba.
 El nombre común de la planta Salix viminalis.